Az Iberia Airlines spanyol légitársaság IATA-kódja
 International Baccalaureate, nemzetközi oktatási szervezet és annak programjainak rövidítése
 Ib (folyó)
 Ib (videójáték) (2012)

Egyértelműsítő lapok